Вади́м Ю́рьевич Боро́вский (, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер по физической подготовке.

Биография 
Воспитанник карагандинского футбола и как вследствие первой командой игрока стал карагандинский «Шахтёр». Не попадая в основу решает перейти в «Алма-Ату», где 3 года играет стабильно в основе. Но после расформирования клуба бывшей столицы Казахстана, ищет работу в Западной части страны, а именно становится игроком «Атырау». Поиграв один год и выходя на поле всего в 6 матчах, возвращается в родной клуб.

С 2017 по декабрь 2021 года работал тренером по физической подготовке в клубе «Кайрат-Жастар». 4 декабря 2021 года пресс-служба казахстанского клуба объявила о переходе Боровского в московский «Спартак». В июне 2022 года вошёл в тренерский штаб Вадима Романова в молодёжной команде «Спартака», став тренером по физической подготовке.

Достижения 
 «Алма-Ата»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2006
 Финалист Кубка Казахстана: 2008

 «Атырау»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2009

 «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Казахстана: 2013
 Финалист Кубка Казахстана: 2010
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2013

Личная жизнь 
Женат. Познакомился с женой в кино. Кино является одним из увлечении Вадима. Также в свободное время футболист любит читать и играть в теннис.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шахтёр-М»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Алма-Ата»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Жетысу»
Футбольные тренеры Казахстана